Чемпионат Кот-д’Ивуара по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Кот-д'Ивуара по шоссейному велоспорту, проводимый Федерацией велоспорта Кот-д’Ивуара с 2002 года. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Мужчины. Индивидуальная гонка.

Женщины. Групповая гонка.

Примечания

Ссылки 
 Мужчины. Групповая гонка. на сайтах статистики •  CQranking •  Cycling Archives •  ProCyclingStat •  CycleBase •  FirstCycling
 Мужчины. Индивидуальная гонка. на сайтах статистики •  CQranking •  Cycling Archives •  CycleBase
 Женщины. Групповая гонка. на сайтах статистики •  CQranking •  Cycling Archives •  CycleBase •  FirstCycling
 

Кот-д’Ивуара
Велогонки в Кот-д’Ивуаре
Шоссейный велоспорт